Ла-Рошфуко́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 380 км на південний захід від Парижа, 95 км на південь від Пуатьє, 21 км на північний схід від Ангулема.

Історія 

1 січня 2019 року Ла-Рошфуко і Сен-Проже-Сен-Констан було об'єднано в новий муніципалітет Ла-Рошфуко-ан-Ангумуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1521 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 2883,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ла-Рошфуко на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Шаранта